Bens ist der Familienname folgender Personen:

 Constant Bens (* 1941), belgischer Ringer
 Ernest Bens (* 1949), belgischer Radrennfahrer
 Francisco Bens Argandoña (1867–1949), spanischer Kolonialadministrator in Kuba 
 Jacques Bens (1931–2001), französischer Schriftsteller
 Jan Bens (1921–2012), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Roger Bens, französischer Chansonnier

Siehe auch:
 Villa Bens, ehemaliger Name von Tarfaya, Marokko

 Beens
 Ben
 Bens Creek
 Bens Lake
 Benz
 Bentz